Royena usambarensis är en tvåhjärtbladig växtart som beskrevs av Robert Louis August Maximilian Gürke och Adolf Engler. Royena usambarensis ingår i släktet Royena och familjen Ebenaceae. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Ljungordningen
usambarensis